В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1209 году.
См. также: :Категория:Умершие в 1209 году

Январь 
 10 января —  — епископ Буржа (1200—1209), святой римско-католической церкви, покровитель Парижского университета .

Февраль 
 Альфонс II Беренгер — граф Прованса (1185—1209), граф Форкалькье (1209)

Март 
 7 марта — Оттон VIII фон Виттельсбах — пфальцграф Баварии (1189—1208), убийца Филиппа Швабского; казнён

Апрель 
 2 апреля — Элишка (Эльжбета) Польская — княгиня-консорт Чехии (ок. 1173—1178), жена Собеслава II, маркграфиня-консорт Лужицкая (1190—1209), жена Конрада II

Май 
 3 мая — Арнольд — граф Альтены (1180—1209)

Июнь 
 2 июня — Генрих фон Тунна — великий магистр Тевтонского ордена (1208—1209)

Сентябрь 
 21 сентября — Герхард Стетербургский — немецкий хронист

Октябрь 

 16 октября — Эрменгол VIII эль де Сан Хиларио — граф Урхеля (1158—1209)

Ноябрь 

 9 ноября — 	— епископ Кура (1194—1209)
 9 ноября или 12 ноября — Плессье, Филипп де — великий магистр ордена тамплиеров (1201—1209)
 10 ноября — Раймунд-Рожер Транкавель — виконт Безье, виконт Альби, виконт Каркасона (1194—1209), умер в тюрьме во время Альбигойского крестового похода

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Альбрехт фон Йохансдорф — немецкий поэт-миннезингер
  — иранский поэт и мистик	
  — каталонский трубадур 
 Винно фон Рорбах — первый магистр ордена меченосцев (1202—1209); убит.
 Гильом IV — граф Форкалькье — 1144/1149 — 1209
 Гильом I де Шамплит — первый князь Ахейского княжества (1205—1209)
 Гомес Гонсалес де Траба — галисийский дворянин, граф с 1169 года, влиятельная фигура в королевстве Леон	
 Гуго де Шамплит — участник четвёртого крестового похода, князь-регент Ахейи в 1209
  — епископ Галловея (1189—1209)
 Иоанн Гексемский — средневековый английский историк
 Маргарита Шведская — королева-консорт Норвегии (1189—1202), жена Сверрира Сигурдссона
 Мориц I — граф Ольденбурга (1167—1209)
 Низами Гянджеви — классик персидской поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока
  — французский поэт
 Ранальд — Король Островов и Король Кинтайра и Гебридских островов (1164—1209). Дата смерти предположительна.
 Ригорд — французский хронист
 Фахруддин ар-Рази — видный представитель ашаритского калама, шестой муджаддид
  — императрица-консорт Японии (1156—1158), жена Императора Го-Сиракава

См. также 
 Список умерших в 1208 году
 Список умерших в 1210 году

1209